Быко́вский (женская форма — ) — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 Быковский, Валерий Фёдорович (1934—2019) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 
 
 Быковский, Дмитрий Анатольевич (род. 1969) — российский актёр театра и кино, исполнитель песен.
 Быковский, Евгений Власович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Быковский, Егор Владимирович (род. 1968) — российский журналист, медиаменеджер и радиоведущий.
 Быковский, Игорь Игоревич (род. 1996) — украинский футболист.
 Быковский, Илья Валерьевич (род. 2001) — российский футболист.
 Быковский, Константин Михайлович (1845—1906) — русский архитектор.
 Быковский, Лев Устинович (1895—1992) — украинский книговед, библиограф, историк, мемуарист.
 
 Быковский, Николай Михайлович (1834—1917) — русский художник.
 
 Быковский, Устин Яковлевич (1902—1986) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Быковский, Ян Демидович (?—1699) — основатель киевской ветви рода Быковских, деятель киевского магистрата.

Населённые пункты 
 Быковский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Быковский — село в Булунском улусе Якутии.

См. также 
 Быковский район
 
 Быковский эвенкийский национальный наслег